В отборочную группу 8 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Бельгия, Хорватия, Болгария, Эстония и Андорра. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Болгария, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004. Хорватия и Бельгия набрали равное количество очков, но балканская сборная заняла позицию выше за счёт лучших показателей в очных встречах. Хорватия, заняв второе место, получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица 

 Правила распределения мест

Матчи

Бомбардиры 
5 мячей
  Весли Сонк
  Димитр Бербатов

2 мяча
  Барт Гор
  Стилиян Петров
  Нико Ковач
  Милан Рапаич
  Индрек Зелински

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году